Die Baureihe 112 bezeichnet:

 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 112 der Deutschen Bahn AG, ehemalige DR-Baureihe 212 der Deutschen Reichsbahn
 die Elektrolokomotive DB-Baureihe 112 der Deutschen Bundesbahn, ehemalige Baureihe E 10.12 der Deutschen Bundesbahn
 die Diesellokomotive DR-Baureihe 112, eine Variante der ehemaligen DR-Baureihe V 100 der Deutschen Reichsbahn, spätere DB-Baureihe 202 der Deutschen Bahn AG